Het WTA-tennistoernooi van Doha (officieel Qatar Total Open) van 2004 vond plaats van 1 tot en met 6 maart 2004 in de Qatarese hoofdstad Doha. Het was de vierde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Khalifa International Tennis & Squash Complex.

Russin Svetlana Koeznetsova speelde zowel in de enkel- als in de dubbelspelfinale. In het enkelspel moest zij zich na een gewonnen eerste set alsnog gewonnen geven, maar zij ging wel met de dubbelspeltitel naar huis.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Belgische Justine Henin-Hardenne bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitge­schakeld door Svetlana Koeznetsova.

Titelverdedigster Anastasija Myskina uit Rusland was als derde geplaatst. Zij slaagde erin haar titel te ver­lengen – in de finale versloeg zij haar ongeplaatste landgenote Svetlana Koeznetsova in drie sets. Myskina wist voor de tweede keer op rij het toernooi van Doha op haar naam te schrijven. Het was haar zevende WTA-titel, de eerste van 2004. Zij won US$ 94.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De tweede Belgische speelster, Els Callens, strandde in de eerste ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Janet Lee en Wynne Prakusya hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Liezel Huber en Ai Sugiyama, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Janette Husárová en Conchita Martínez.
Het als tweede geplaatste Russische duo Svetlana Koeznetsova en Jelena Lichovtseva won het toer­nooi. In de finale versloegen zij het als vierde geplaatste koppel Janette Husárová en Conchita Martínez in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Koeznetsova had daar­naast acht eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Lichovtseva zeventien.
De Belgische Els Callens en Française Caroline Dhenin verloren hun openingspartij. Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Doha 2004
Doha